Сахар (фильм):
 Сахар — российско-израильский короткометражный фильм 2011 года режиссёра Вадима Данцигера.
 Сахар — австралийский документальный фильм 2014 года режиссёра Дэймона Гамо.